«Высокое звание» — советский художественный фильм, военная драма. Дилогия режиссёра Евгения Карелова, состоящая из двух частей:
 «Я, Шаповалов Т. П.» — премьера состоялась 12 ноября 1973 года;
 «Ради жизни на земле» — премьера состоялась 6 мая 1974 года.

Сюжет 
История советского военачальника Тимофея Петровича Шаповалова. Талантливый офицер начинает воинскую карьеру в царской армии в Первую мировую войну. Кавалеристом проходит гражданскую войну, бои на Халхин-Голе. Ещё во время гражданской войны Шаповалов познакомился со своей будущей женой Ксенией, которая укрывает его после ранения. Они поженились, затем у них родился сын. Однако отношения между супругами не всегда складываются, преимущественно из-за разного понимания семейной жизни; уезжая на учёбу в академию, Шаповалов оставляет жену и сына в части (временно, пока не обживётся в Москве), которой командовал, хотя она желает ехать с ним. Ксения, страдающая от недопонимания с мужем, умирает от рака незадолго до событий на Халхин-Голе. Во время этого конфликта Шаповалов был тяжело ранен, его не хотят брать в армию на строевую должность, но в 1941 году он, наконец, возвращается в строй и выезжает в часть в ночь на 22 июня.

Великую Отечественную войну главный герой начинает в должности командира корпуса. В первые же дни войны соединение Шаповалова в составе армии, которой командует его друг Павел Гайдабура, оказывается в тяжёлом положении, поскольку командарм медлит с отходом, что грозит окружением. Гайдабура гибнет в бою с вражескими парашютистами. Шаповалов берёт командование армией на себя и обеспечивает её выход с минимальными потерями из окружения. Наступает 1944 год. Шаповалов уже Герой Советского Союза, генерал-полковник, командующий фронтом. Он встречается с сыном-артиллеристом, проходящим лечение после ранения в руку, предлагает ему служить под его началом, но тот отказывается, а вскоре Шаповалов узнаёт о его гибели. Его смелые и непредсказуемые для врага действия обеспечивают победу советским войскам.

В 1941 году Тимофей Петрович находит свою новую любовь, школьную учительницу Альбину. Им суждено снова встретиться только в конце войны, чтобы больше уже не расставаться. В конце фильма перед зрителем возникает образ родной земли, за которую сражался Шаповалов и его бойцы.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Евгений Карелов
 Сценарист: Юлий Дунский, Валерий Фрид
 Оператор: Анатолий Петрицкий
 Композитор: Евгений Птичкин
 Художники-постановщики: Валерий Филиппов, Владимир Филиппов
 Художник по костюму: Валентин Перелётов
 Текст песни: Евгений Карелов
 Дирижёр: Владимир Васильев
 Музыкальный редактор: Минна Бланк

Награды и премии 

 Золотая медаль имени А. П. Довженко (Евгению Матвееву).

Примечания

Литература 
 Громов Е. — Величие воинского подвига (Худож. фильм «Я, Шаповалов Т. П.») // Правда, 2 января 1974

Ссылки 
 «Высокое звание. Я — Шаповалов Т. П.» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Высокое звание. Ради жизни на земле» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
  
  

Фильмы-драмы СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Евгения Карелова